Ринд:

 Ринд — село в Вайоцдзорской области Республики Армении.
 Ринд — женский персонаж в германо-скандинавской мифологии.
 Ринд, Брюс (род. 1953) — американский психолог, исследователь возрастных несоответствий в сексуальных отношениях.

См. также 
 Риндт